Flounder (engl. flounder ‚Flunder‘) steht für:
 USS Flounder (SS-251), U-Boot der United States Navy
 Flounder, NATO-Codename eines chinesischen Jagdbombers, siehe Xian JH-7